Dreaming of You () — термин, который может означать:
 Dreaming of You — пятый и последний альбом певицы Селены, выпущенный посмертно.
 «Dreaming of You» — песня певицы Селены из одноимённого альбома.